Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pocahontas () :
le comté de Pocahontas, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Pocahontas, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.